Krupkat ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Krupkat (1894–1927), deutscher Radrennfahrer
 Günther Krupkat (1905–1990), deutscher Science-Fiction-Autor